PKZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pakse (Laos)